Le competizioni di tennistavolo nella categoria singolare maschile si sono tenute fra il 25 e il 27 giugno 2013 alla CNR Yenişehir Exhibition Centre A Hall.

Risultati
I 24 atleti vengono divisi in otto gruppi da tre ciascuno. I primi due di ciascun gruppo si qualificano alla seconda fase a gironi.

Primo turno a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Secondo turno a gironi
I 16 atleti qualificati dal primo turno vengono suddivisi in quattro gruppi da quattro ciascuno. I primi due di ciascun gruppo si qualificano alla fase ad eliminazione diretta, che parte quindi dai quarti di finale.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni

  Raccolta dei risultati di Mersin 2013 sul sito ufficiale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, cijm.org.gr.

Tennistavolo ai XVII Giochi del Mediterraneo